Копривник може бити:
 Копривник (Жири), насељено мјесто у општини Костањевица на Жири, Република Словенија
 Копривник (Кочевје), насељено мјесто у општини Кочевје, Република Словенија
 Копривник (Костањевица на Крки), насељено мјесто у општини Костањевица на Крки, Република Словенија
 Копривник в Бохињу, насељено мјесто у општини Бохињ, Република Словенија
Копривник (планина), планина на Косову